Rafinha est un diminutif portugais de Rafa et donc de Rafael. Il peut désigner :
 Rafinha (1982-), Rafael Scapini de Almeida, footballeur brésilien.
 Rafinha (1985-), Márcio Rafael Ferreira de Souza, footballeur brésilien.
 Rafinha (1987-), Rafael dos Santos de Oliveira, footballeur brésilien.
 Rafinha (1993-), Rafinha Alcántara do Nascimento, footballeur hispano-brésilien, frère de Thiago Alcántara.

Homonymie de pseudonyme